Ра́йан Ме́ндеш (; 8 января 1990, Минделу, Кабо-Верде) — кабо-вердианский футболист, нападающий эмиратского клуба «Ан-Наср» и сборной Кабо-Верде.

Карьера

Клубная 
Райан Мендеш начал заниматься футболом в кабо-вердианской команде «Батук». В 2008 году был замечен скаутами «Гавра»  и до 2012 года выступал за этот французский клуб. Впервые сыграл за основной состав «Гавра» 13 мая 2009 года в матче Лиги 1 против «Сент-Этьена», заменив Максима Бака на 82-й минуте встречи . По итогам сезона «Гавр» выбыл в Лигу 2 и следующие 4 сезона форвард выступал в этом дивизионе. Первый гол за «Гавр» кабо-вердианец забил 15 января 2011 года в ворота «Аяччо» .

Летом 2012 года Райан Мендеш перешёл в «Лилль». За новую команду нападающий впервые сыграл 2 сентября 2012 года в матче с «Пари Сен-Жермен» . Первый гол в Лиге 1 форвард забил в матче против «Аяччо», сыгранном 6 октября 2012 года .

В сборной 
Райан Мендеш выступал за юношескую сборную Кабо-Верде (до 16 лет) и провёл за команду 9 матчей, в которых забил 2 гола. Также форвард играл за молодёжную сборную страны (8 матчей, 1 гол).

Дебютировал в сборной Кабо-Верде 11 августа 2010 года в товарищеском матче с Сенегалом . Участвовал в составе команды в отборочных турнирах к кубкам африканских наций 2012 (5 матчей, 1 гол) и 2013 (3 матча, 3 гола). Первый гол за сборную забил 8 октября 2011 года в отборочном матче к КАН—2012 в ворота сборной Зимбабве .

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции 
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Шарджа»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай